Буянки:

Россия 
 Буянки — станция Дальневосточной железной дороги, Приморский край, линия Сибирцево — Новочугуевка.

Украина 
 Буянки — село в Репкинском районе Черниговской области.